De Portugese voetbalclub Vitória SC speelt sinds 1969 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Vitória SC

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Portugal
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Vitória SC
Vitória SC